Montiano (Emilia-Romagna), een gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena
Montiano (Magliano in Toscana), een plaats in de Italiaanse gemeente Magliano